

Pessoas
Clémence Poésy
Clémence Saint-Preux
Gerald Maurice Clemence

Outros
1919 Clemence - um asteroide

Desambiguação